Nina (ime)
 Niña, jedan od tri broda kojim je Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku
 Nina (španjolska pjevačica), nastupila na Pjesmi Eurovizije 1989.

Jezera:
 Nina (jezero u Ohiu), jezero u Ohaju.
 Nina (jezero u Washingtonu), jezero u Washingtonu.
 Nina (jezero u Kanadi)), jezero u Britanskoj Kolumbiji, Kanada